Лаку́р () — коммуна во Франции, в регионе Юг—Пиренеи, департамент Арьеж.

Персоналии 
 Лакур, Ги (Guy Lacourt; 1905—1960) — французский кинорежиссёр.
 Лакур, Камиль (род. 1985) — французский пловец, специализирующийся в плавании на спине.
 Лакур, Леопольд (Léopold Lacour; 1854—1939) — французский историк и феминист.
 Лакур, Поль (1902—1956) — датский поэт, прозаик, критик, эссеист и переводчик.
 Лакур, Рене (René Lacourt; 1905—1960) — французский актёр.
 Лакур, Рольф (1937—2018) — немецкий борец.
 Лакур-Гайе, Жорж (1856—1935) — французский историк, отец экономиста Жака Лакур-Гайе.
 Лакур-Делатр, Луи Мишель (Louis Delâtre; 1815—1893) — французский филолог, писатель и переводчик.
 Шальмель-Лакур, Поль-Арман (1827—1896) — французский политический деятель.

Примечания